Исмаил Ахундов:
 Ахундов, Исмаил Абдулхалыг Оглы (1897—1952) — советский учёный-тропиколог, педагог и организатор здравоохранения.
 Ахундов, Исмаил Гусейн оглы (1907—1969) — азербайджанский художник.